Гексахлоростаннат(IV) калия — неорганическое соединение, комплексный хлорид металлов олова и калия с формулой K[SnCl], бесцветные кристаллы, растворимые в воде с гидролизом.

Получение 
 Нейтрализация гексахлоростанната водорода раствором едкого кали:

 Растворение хлорида олова в растворе хлорида калия:

Физические свойства 
Гексахлоростаннат(IV) калия образует бесцветные кристаллы кубической сингонии, пространственная группа F m3m, параметры ячейки a = 0,998 нм, Z = 4.

Химические свойства 
 с концентрированными щелочами образует гексагидроксостаннаты:

Литература 
 
 
 

Олово
Соединения калия